Spitakashen (en arménien , en azéri ) est une communauté rurale de la région de Martouni, au Haut-Karabagh. Elle compte  habitants en 2005.

Notes et références 

Communauté rurale de Martouni